Хольт (Holt) — многозначный термин.

Фамилия 
 Хольт, Генри (род. 1929) — американский астроном.
 Хольт, Камилла (род. 1978) — норвежская кёрлингистка.
 Хольт, Симеон тен (1923—2012) — голландский композитор.

Топоним 
 Хольт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Другие значения 
 (4435) Хольт — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Хольт, Holt Gas-Electric Tank — ранний американский танк.